Неумывакин — фамилия. Известные носители:
 Неумывакин, Александр Леонтьевич (1943—2020) — советский и российский художник, почётный гражданин города Волгодонска.
 Неумывакин, Александр Яковлевич (1940—2021) — советский и российский общественный деятель, президент Всероссийского общества слепых с 1986 года.
 Неумывакин, Иван Павлович (1928—2018) — советский и российский медик, занимавшийся космической и альтернативной медициной. Доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Латвийской ССР, заслуженный изобретатель России.
 Неумывакин, Юрий Кириллович (1932—2009) — советский и российский ученый в области геодезии, землеустройства, их информационного обеспечения, член-корреспондент РАСХН (1993). В 1980—1997 годах ректор Государственного университета по землеустройству.